Сестра — дівчина/жінка стосовно іншої дитини (дітей), яка походить від одних батьків

 Медична сестра — особа з середньою медичною освітою, котра працює під керівництвом лікаря або фельдшера

У географії 
 Сестра — річка на Карельскому перешейку

 Сестра — річка в Солнечногорськом і Клинском районах Московської області, а також в Конаковском районі Тверській області Росії

У літературі та мистецтві 
 «Сестра Керрі» —роман Теодора Драйзера

 «Сестра Анджеліка» — одноактна опера Дж. Пуччіні, друга частина його «Триптиха»

Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми